Pierri ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro Pierri (* 1953), uruguayischer Gitarrist
 Carmen Pierri (* 2003), italienische Sängerin
 Eduardo Pierri, uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Pieri
 Pierry (Begriffsklärung)